Pullar ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Pullar (* 1973), australischer Wasserspringer
 Geoff Pullar (1935–2014), englischer Cricketspieler
 Laurence Pullar (1838–1926), schottischer Geschäftsmann, Geograph und Philanthrop